Владимир Чарнолуский:
 Чарнолуский, Владимир Владимирович (1894—1969) — советский этнограф, исследователь жизни и культуры российских саамов, художник
 Чарнолуский, Владимир Иванович (1865—1941) — видный деятель в области народного образования